Ivrogne peut faire référence à :
 L'Ivrogne, nouvelle de Guy de Maupassant (1884),
 L'Ivrogne, film grec de Yórgos Tzavéllas (1950).